Chengxi Zhen kan syfta på följande platser:

Kina 

 Chengxi (köping i Kina, Guangxi), 
 Chengxi (köping i Kina, Anhui), 

Robotskapade Kinaförgreningar